lindaan (C6H6Cl6)
 hexachloorbenzeen (C6Cl6)